Хунтас де Ариба има више значења:

 Хунтас де Ариба (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хунтас де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику